Система условного доступа () — программно-аппаратный механизм для доступа к платным кодированным цифровым спутниковым, эфирным и кабельным телеканалам и радиостанциям (радиоканалам).

Классификация 
По алгоритму скремблирования:
 Закрытые системы — используют корпоративные стандарты шифрования.
 С единым алгоритмом скремблирования (Common Scrambling Algorithm) — основаны на стандарте DVB (DVB-совместимые системы).
 SimulCrypt — требует согласования среди операторов, которые используют различные системы условного доступа, но один алгоритм шифрования. Мультиплексный поток должен содержать пакеты для каждой системы.
 MultiCrypt — доступ к различным системам условного доступа через съемную PCMCIA карту с использованием стандарта интерфейсного подключения DVB-Common Interface (DVB-CI). Позволяет не зависеть от поставщиков услуг, но дороже, чем SimulCrypt.

Системы условного доступа

BISS (Basic Interoperable Scrambling System) 
Разработчик: ЕВС. Родоначальница стандартизированных систем условного доступа, простейшая система условного доступа, не требует карточек для работы.

На передающей стороне сигнал кодируется с использованием секретного ключа, а в тюнере раскодируется используя этот же кодированный ключ. Длина ключей составляет шестнадцать цифр в шестнадцатеричной системе счисления.

Каналы в данной системе можно открыть при помощи ресивера со встроенным эмулятором кодировок.

NAGRA 
Разработчик: Nagra (Швейцария).

Используется компанией «ЭР-Телеком» («Дом.ru»).

IPTVPORTAL CAS 
Разработчик: ООО «Автоматические радиоэлектронные системы (А. Р. Е. С.)» (Россия).

Система условного доступа IPTVPORTAL CAS — программно-аппаратный комплекс для ограничения доступа к цифровому медиаконтенту.

Среда вещания: IP. Стандарт вещания: DVB-IP

Метод и качество кодирования видео-сигнала: шифрование пакетов вне зависимости от кодека. Число абонентов: не ограничено. Число классов: не ограничено. Число закрываемых программ: не ограничено.

DRECrypt 
DRECrypt — система условного доступа, разработанная в России. Первое коммерческое внедрение СУД DRECrypt было в 2004 году, сейчас DRECrypt является одним из лидеров на рынке комплексных систем управления контентом и его защиты от неавторизованного доступа и обслуживает более 15 млн абонентов.

Разработчик: ООО «Цифра»

Преимущества CAS DRECrypt:
 Количество поддерживаемых абонентских устройств: более 25 млн.
 Поддержка DVB SimulCrypt 2.0.
 Пройдена сертификация по безопасности СУД.
 Имеет действующий сертификат соответствия в области связи.
 Интерфейс, документация и поддержка на русском и английском языках.
 Оперативная поддержка 24/7.
 Количество скремблирующих сервисов — до 10 000.

Распространение:
 Система внедрена у более чем 50 операторов платного телевидения в РФ и странах СНГ. Суммарное количество абонентов операторов кабельного и спутникового телевидения — 12 915 000.
 Эфирные операторы: СП Экран (Абхазия). Суммарное количество абонентов среди эфирных операторов 200 000.

Версии:

На данный момент эксплуатируется 5-я версия CAS DRECrypt.

VideoCrypt 
В настоящее время известны две версии VideoCrypt I и VideoCrypt II. Первая используется в Великобритании и Ирландии, например, очень известной телекомпанией BSkyB (British Sky Broadcasting). Вторая версия использовалась в Европе, однако в настоящее время применяется довольно редко. Многие декодеры имеют возможность переключения VideoCrypt I / VideoCrypt II. Разница между ними невелика, однако используются абсолютно разные карты и служебная информация передается с некоторыми отличиями. Для кодирования изображения используется метод разрезки строки в случайном месте и перестановки частей строк. В VideoCrypt предусмотрено 256 возможных мест разрезки строки. Схема разрезки меняется каждые 2.5 секунды. Служебная информация для декодера передается в виде, подобном телетексту.

Viaccess 
Разработчик: France Télécom (Франция).

Разработана как цифровой вариант EuroCrypt.

Версии:
 Viaccess PC2.3 — взломана и признана неэффективной.
 Viaccess PC2.4 — взломана и признана неэффективной.
 Viaccess PC2.5 — взломана, в этой кодировке работает канал «MEZZO» со спутника Hot Bird.
 Viaccess PC2.6 — взломана и признана неэффективной.
 Viaccess PC3.0 — разработана в середине 2007 года, с помощью эмулятора открываются только каналы пакета французского вещателя «TNT France», также присутствует возможность просмотра кардшарингом.
 Viaccess PC3.1 — не взломана, присутствует возможность просмотра кардшарингом.
 Viaccess PC4.0 — активно использовалась по состоянию на 2012 год. не взломана, но присутствует возможность просмотра кардшарингом.
 Viaccess PC5.0 — не взломана, используется спутниковым оператором НТВ-Плюс по состоянию на март 2013 года в картах условного доступа с порядковыми номерами, начинающимися с 032875, присутствует возможность просмотра кардшарингом.
 Viaccess PC6.0 — не взломана.
Используется:

 В России (последние две версии) компанией «НТВ-Плюс».
 В Европе (например, на спутниках Hot Bird в ней закодировано множество каналов).

Существует модификация — TPS-Crypt, которая используется французскими спутниковыми каналами TPS (с 2007 года принадлежащими группе Canal+).

Viaccess являлась третьей по распространённости системой условного доступа на 2004 год.

Роскрипт 
Разработчик: ФГУП НИИ Радио (Россия).

Криптографическая защита соответствует ГОСТ 28147-89.

Существуют две версии «Роскрипт-Про» и «Роскрипт-М 2.0». Позволяет осуществить защиту компонентов транспортного потока, кодированных в соответствии со стандартами MPEG-2, MPEG-4 при обычном (SD) и высоком (HD) разрешениях.

Совместима со стандартами вещания: DVB-T, DVB-T2 («Роскрипт-Про»), DVB-S, DVB-S2 («Роскрипт-М 2.0»).

 Количество поддерживаемых абонентских устройств: более 20’000’000.
 Количество сервисов, закрываемых одним скремблером: не менее 50.
 Общее количество сервисов: 2048.
 Количество сервисов, открываемых одним CAM модулем: не ограничено в любом сочетании.
 Скорость транспортного потока: до 108 Мбит/с.
 Стандарт алгоритм защиты информации: ГОСТ 28147-89.
 Длина ключей: 256 бит.
 Позволяет частичное или полное обновление через транспортный поток.
 Возможность передачи таблиц управления за счет избыточности транспортного потока.
 Очень взломоустойчива.

Используется для части каналов на спутниках Экспресс АМ6, Экспресс АМ7, Экспресс АМ33, Экспресс АМ5, а также на спутнике Ямал-401.

Conax 
Открытая к взаимодействию без выделения приоритетов система. Использует систему кодирования с применением асимметричного шифрования. Используется компанией «ЭР-Телеком» параллельно с системой Nagra.

 Conax CAS7 — для операторов сетей цифрового телевидения DVB.
 Conax CAstream — автономная система для операторов IP-телевидения. Позволяет использовать уже имеющиеся платформу и приложения с добавлением к ним механизмов условного доступа и безопасности, позволяет доставлять зашифрованный поток подписчикам по открытым сетям.

Irdeto 
Вторая, а также третья версии этой кодировки Irdeto 2 и Irdeto 3.

Используется компаниями: «МТС» («Домашнее Цифровое МТС ТВ»), «Орион Экспресс», «Радуга ТВ» (до 2014 года), ФГУП «Космическая связь».

Betacrypt 
Разновидность Irdeto.

Mediaguard 
Также известная как Seca. Первая версия взломана, вторая — взломана частично. Используется редко из-за своей подверженности взлому, в основном вторая версия этой кодировки (Mediaguard 2) карты этой версии заменены на более защищенную(Mediaguard 3).

PowerVu 
Кодировка, разработанная в США, применяется американскими военными. С её использованием идёт вещание почти всех каналов American Forces Network. Для легального приема программ необходим специальный, достаточно дорогой ресивер. Считалась ранее взломоустойчивой, однако в конце 2014 года была окончательно взломана, и теперь её просмотр возможен с помощью эмуляторов при наличии ключей (на данный момент известны ключи для большинства пакетов с этой кодировкой).

Videoguard 
Кодировка, используемая в большинстве каналов компании Sky. Используется казахстанской системой «OTAU TV». Карточки, предназначенные для просмотра каналов в этой кодировке, «привязываются» к ресиверу (т.e. в других ресиверах, отличных от того, на котором карточка была активирована, работать она не будет). Взломана, частично: например: Sky UK, Sky Italia. Есть софт, позволяющий смотреть часть каналов Viasat Nordic без интернета (каналы SVT1, SVT2, DR1, DR2, NRK1, NRK2, NRK3, NRK Super, Kunskapskanalen, SVT Barnkanalen, SVT 24, TV2)

Dreamcrypt 
Используется некоторыми провайдерами «каналов для взрослых» со спутника Hotbird.
Используется провайдером IDC в Приднестровье для кодирования многоканального телевидения.

Единственный производитель CAM-модулей — SMiT.

Данных о взломе нет.

Другие системы 
 Codicrypt
 Cryptoworks
 DVCrypt
 KeyFly
 Omnicrypt
 Neotion SHL
 SkyPilot
 Verimatrix

Взлом систем условного доступа 
Осуществляется посредством:
 поддельной карты доступа;
 пиратского ПО в ресивере;
 ключей для декодирования программным способом.
Существует и другой способ нелегального просмотра коммерческого телевидения: кардшаринг. Работает он за счет раздачи ключей с одной (или нескольких) лицензионной карты условного доступа на множество ресиверов через сеть Интернет или иным способом.

См. также 
 Кодировки спутникового телевидения
 Технические средства защиты авторских прав

Примечания 

Цифровое телевидение